

Persone 
Alex Gibbs, calciatore italiano
Alex R. Gibbs, astronomo statunitense
Ashton Gibbs, cestista statunitense
Barry Gibbs, hockeista su ghiaccio canadese
Cecil Armstrong Gibbs, compositore inglese
Cory Gibbs, calciatore statunitense
Courtney Gibbs,  modella statunitense
Dick Gibbs, ex cestista statunitense
Freddie Gibbs, rapper statunitense
Holly Gibbs, attrice inglese
Jack Gibbs, cestista statunitense
James Gibbs, architetto e teorico dell'architettura scozzese
Jeff Gibbs, cestista statunitense
Jim Gibbs, cestista statunitense
Joe Gibbs, produttore discografico giamaicano
Joe Gibbs, allenatore di football americano
John L. Gibbs, politico statunitense
Jonathan Clarkson Gibbs, educatore e politico statunitense
Kelvin Gibbs, ex cestista statunitense
Kieran Gibbs, calciatore inglese
Lauren Gibbs, bobbista statunitense
Marla Gibbs, attrice statunitense
Nicole Gibbs, tennista statunitense
Nigel Gibbs, allenatore di calcio britannico
Oliver Wolcott Gibbs, chimico statunitense
Otis Gibbs, cantautore statunitense di genere alt-country
Robert Gibbs, politico e funzionario statunitense
Scott Gibbs, rugbista britannico
Sterling Gibbs, cestista statunitense 
Timothy Gibbs, attore statunitense
Willard Gibbs, fisico statunitense
William Gibbs McAdoo, avvocato e politico statunitense, segretario al Tesoro degli Stati Uniti

Nell'immaginario 
Leroy Jethro Gibbs, personaggio di NCIS
Joshamee Gibbs, personaggio dei Pirati dei Caraibi

Geografia 
Gibbs, villaggio del Missouri
Ghiacciaio Gibbs, ghiacciaio dell'Antartide
Isola Gibbs, località antartica
Zona di frattura Charlie-Gibbs

Altro 
Gibbs, cratere lunare
229P/Gibbs, cometa
248P/Gibbs, cometa
2937 Gibbs, asteroide
263P/Gibbs, cometa
P/2012 K3 Gibbs, cometa
331P/Gibbs, cometa
24378 Katelyngibbs, asteroide
Campionamento di Gibbs
Effetto Gibbs-Donnan
Effetto Gibbs-Marangoni
Effetto Gibbs-Thomson
Energia libera di Gibbs
Energia libera di Gibbs standard di formazione
Energia libera di Gibbs standard di reazione
Entropia di Gibbs
Equazione di Gibbs-Duhem
Equazione di Gibbs-Helmholtz
Fenomeno di Gibbs
Gibbs Quadski. veicolo anfibio
Paradosso di Gibbs
Premio Willard Gibbs
Tommy Gibbs criminale per giustizia, film